Transporter-Erector-Launcher (TEL) – typ mobilnej wyrzutni rakietowej
 Biblioteka Europejska (ang. The European Library) – europejska biblioteka cyfrowa
 TEL (ang. TetraEthyl Lead) – tetraetyloołów

Zobacz też 
 telefon (skrót: tel.)